Ourika bezeichnet

 Ourika-Tal – Tal im Hohen Atlas, Marokko
 Ourika (Hoher Atlas) – Ort und Landgemeinde im Ourika-Tal
 Ourika (Fluss) – Wadi bzw. Fluss im Ourika-Tal

 Ourika (Roman) – Roman von Claire de Duras